Мияилович — фамилия. Известные носители:
 Мияилович, Никола
 Мияилович, Срджан